Der Dreiband Grand Prix 1991/4 war das 28. Turnier in dieser Disziplin des Karambolagebillards und fand vom 27. Februar bis zum 3. März 1991 in Backnang statt.

Das UMB/BWA-Turnier wurde als „GERMAN OPEN 1991“ ausgetragen.

Geschichte 
Der Schwede Torbjörn Blomdahl gewann in Backnang sein achtes Grand-Prix-Turnier. Im Finale bezwang er den Belgier Ludo Dielis mit 3:1 Sätzen. Dritter wurde Raymond Ceulemans durch einen 3:0-Erfolg gegen Dick Jaspers.

Turniermodus 
Es wurde vor dem Hauptturnier der letzten 16 eine Qualifikation gespielt. Die Sieger der letzten Qualifikationsrunde nahmen am Hauptturnier teil. Gespielt wurde auf drei Gewinnsätze bis 15.
Bei MP-Gleichstand wurde in folgender Reihenfolge gewertet:

 MP = Matchpunkte
 SP = Satzpunkte
 GD = Generaldurchschnitt
 HS = Höchstserie

In der Endtabelle wurde das Ranking nach den Ergebnissen gegen die Besten des Turniers gewertet.

Abschlusstabelle

Letzte Qualifikationsrunde

Hauptturnier 

Im Folgenden ist der Turnierbaum der Finalrunde aufgelistet. Legende: 1. Satz/2. Satz/3. Satz/4. Satz/5. Satz

Einzelnachweise 

1991/4
Karambolageveranstaltung 1991
Billardturnier in Backnang